

Cinema 
L'ultima danza – film del 1914 diretto da Umberto Paradisi
L'ultima danza – film del 1915 diretto da Gerolamo Lo Savio
L'ultima danza (Woman to Woman) – film del 1923 diretto da Graham Cutts

Letteratura 
L'ultima danza (Dance on Blood) – romanzo di Gillian Linscott, n. 2661 de Il Giallo Mondadori